a un instrumento de percusión compuesto de dos piezas cóncavas semejantes que suenan al cerrarse la mano; al usarse en pares se conocen por lo general como castañuelas;

 a Cyperus rotundus, también conocida como juncia real, chufa púrpura, corocillo o coquito, una planta herbácea tuberosa e invasiva que crece como plaga en todas las regiones invernales del mundo.
 a Chromis chromis, un pez propio del Atlántico y Mediterráneo.
 El nombre común de la planta Bolboschoenus maritimus
 El nombre común de la planta Bunium balearicum
 El nombre común de la planta Conopodium majus
 El nombre común de la planta Cyperus esculentus
 El nombre común de la planta Cyperus rotundus
 El nombre común de la planta Pallenis spinosa natural de la región mediterránea.